Блекпул или Блакпул () може да се отнася за:

 Блекпул – град в Англия
 Блекпул (община) – район на местното управление в окръг Ланкашър, Англия
 ФК Блекпул – футболен отбор от Блекпул